Lost Paradise () — дебютный студийный альбом готик-метал-группы Paradise Lost, выпущенный в 1990 году на лейбле Peaceville Records.

Список композиций

Участники записи 
 Ник Холмс — вокал
 Грегор Макинтош — ведущая гитара
 Аарон Иди — ритм-гитара
 Стивен Эдмондсон — бас-гитара
 Мэттью Арчер — ударные

Приглашённые музыканты
 Ки Филд — женский вокал в композиции «Breeding Fear».

Примечания

Ссылки 

Альбомы Paradise Lost
Дебютные альбомы 1990 года
Альбомы Peaceville Records